Wielkopolska południowa grupa IV ligi była jedną z grup IV ligi. Istniała w latach 2000-2018, kiedy to w wyniku reformy utworzono jedną grupę IV ligi na terenie województwa wielkopolskiego. Występowało w niej od 14 do 18 drużyn z południowej części województwa wielkopolskiego (w przybliżeniu obszar byłych województw kaliskiego, konińskiego i leszczyńskiego). Opiekunem rozgrywek był Wielkopolski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Poznaniu. Od sezonu 2008/2009 IV liga wielkopolska południowa była piątą ligą w drabince rozgrywek klubowych w Polsce.

Sezon 2017/2018 

||rowspan=6|

 Wicher Dobra wycofał się z rozgrywek. Jego miejsce zajęła Odolanovia Odolanów.

Baraże o III ligę 
Po zakończeniu sezonu rozegrano dwumecz barażowy o miejsce w III lidze, grupa II w sezonie 2018/2019 pomiędzy 1. drużyną IV ligi (grupa wielkopolska południowa), a 1. zespołem IV ligi (grupa wielkopolska północna). Mecze odbyły się 9 i 17 czerwca 2018.

Sezon 2016/2017 

||rowspan=12|

Baraże o III ligę 
Po zakończeniu sezonu rozegrano dwumecz barażowy o miejsce w III lidze w sezonie 2017/2018 pomiędzy 1. drużyną IV ligi (grupa wielkopolska południowa), a 1. zespołem IV ligi (grupa wielkopolska północna). Mecze odbyły się 10 i 17 czerwca 2017.

 Wynik dwumeczu 2:1 dla Centry Ostrów Wielkopolski, co dało drużynie awans do III ligi w sezonie 2017/2018.

Sezon 2015/2016 

||rowspan=11|

Sezon 2014/2015 

|rowspan=13 style="background-color:white;"|

Sezon 2013/2014 

|rowspan=13 style="background-color:white;"|

Sezon 2012/2013 

|rowspan=12 style="background-color:white;"|

.

 Centra Ostrów Wielkopolski awansowała do III ligi.
 KS Opatówek, Sparta Konin i GKS Krzemieniewo spadły do klasy okręgowej.

Baraże 
Baraże o udział w grze w IV lidze, grupa wielkopolska południowa w sezonie 2013/2014. W barażach biorą udział wicemistrzowie klas okręgowych, do IV ligi awansuje zwycięzca.

 20 czerwca 2013: Warta Krzymów – Pogoń Nowe Skalmierzyce 1:0 (karne 2:4)
 23 czerwca 2013: Warta Krzymów – Kania Gostyń 1:0 (karne 2:4)
 26 czerwca 2013: Kania Gostyń – Pogoń Nowe Skalmierzyce (mecz odwołany z powodu złego stanu boiska – spotkanie nie było rozgrywane w późniejszym terminie).

Warta Krzymów awansowała do IV ligi.

Sezon 2011/2012 

|rowspan=14 style="background-color:white;"|

.
 Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski awansowała do III ligi.
 Stal Pleszew spadł do klasy okręgowej.

Baraże 
Baraże o udział w grze w IV lidze, grupa wielkopolska południowa w sezonie 2012/2013. W barażach biorą udział wicemistrzowie klas okręgowych, do IV ligi awansuje zwycięzca.

 13 czerwca 2012: PKS Racot – GKS Sempolno 4:1 (karne 9:10)
 16 czerwca 2012: KS Opatówek – PKS Racot 2:1 (karne 3:1)
 20 czerwca 2012: GKS Sempolno – KS Opatówek 1:1 (karne 3:4)

KS Opatówek awansował do IV ligi.

Sezon 2010/2011 

|rowspan=12 style="background-color:white;"|

.
 Sokół Kleczew awansował do III ligi,
 Olimpia Koło, Sparta Miejska Górka i Zryw Dąbie spadły do klasy okręgowej.

Baraże 
Baraże o awans do IV ligi, grupa wielkopolska południowa na sezon 2011/2012.

 19 czerwca 2011: KKS 1925 Kalisz – GKS Krzemieniewo 1:1 (karne 3:5)
 22 czerwca 2011: Kasztelania Brudzew – KKS 1925 Kalisz 0:0 (karne 4:1)
 26 czerwca 2011: GKS Krzemieniewo – Kasztelania Brudzew 1:2

Kasztelania Brudzew awansowała do IV ligi.

Sezon 2009/2010 

 Piast Kobylin awansował do III ligi
 Obra Kościan, LKS Gołuchów i Krobianka Krobia uczestniczyły w barażach o utrzymanie w IV lidze
 LKS Czarnylas i ZKS Zagórów spadły do klasy okręgowej

Baraże 
 13 czerwca 2010: Grom Wolsztyn – Obra Kościan 1:0
 16 czerwca 2010: Obra Kościan – Grom Wolsztyn 3:1

Obra Kościan utrzymała się w IV lidze

 13 czerwca 2010: Znicz Władysławów – LKS Gołuchów 1:0
 16 czerwca 2010: LKS Gołuchów – Znicz Władysławów 4:0

LKS Gołuchów utrzymał się w IV lidze

 13 czerwca 2010: Victoria Ostrzeszów – Krobianka Krobia 2:2
 16 czerwca 2010: Krobianka Krobia – Victoria Ostrzeszów 0:2

Victoria Ostrzeszów awansowało do IV ligi

Sezon 2008/2009 
Od sezonu 2008/2009 IV liga stanowi piąty szczebel w hierarchii rozgrywek piłkarskich w Polsce.

 Calisia Kalisz awansowała do III ligi
 Dąbroczanka Pępowo, Victoria Września i Zryw Dąbie uczestniczyły w barażach o utrzymanie w IV lidze
 LZS Jankowy 1968, Centra Ostrów Wielkopolski, Sparta Miejska Górka i GKS Krzemieniewo spadły do klasy okręgowej
 Kłos Garzyn przed rozpoczęciem rozgrywek zmienił nazwę na GKS Krzemieniewo

Baraże 
 20 czerwca 2009: Ostrovia Ostrów Wielkopolski – Victoria Września 0:1
 24 czerwca 2009: Victoria Września – Ostrovia Ostrów Wielkopolski 0:0

Victoria Września utrzymała się w IV lidze

 21 czerwca 2009: Sparta Konin – Zryw Dąbie 0:2
 24 czerwca 2009: Zryw Dąbie – Sparta Konin 2:2

Zryw Dąbie utrzymał się w IV lidze

 21 czerwca 2009: Orkan Chorzemin – Dąbroczanka Pępowo 1:4
 24 czerwca 2009: Dąbroczanka Pępowo – Orkan Chorzemin 0:0

Dąbroczanka Pępowo utrzymała się w IV lidze

Sezon 2007/2008

Tabela 

 Górnik Konin awansował do Nowej III ligi oraz baraży o Nową II ligę
 Doktór Czarnylas i Polonia Leszno awansowały do Nowej III ligi
 Piast Kobylin awansował do baraży o Nową III ligę
 Astra Krotoszyn i Tulisia Tuliszków spadły do klasy okręgowej
 Aluminium Konin w trakcie sezonu zmieniło nazwę na Górnik

Baraże
 31 maja 2008: Sparta Oborniki – Górnik Konin 0:1 (0:1)
 7 czerwca 2008: Górnik Konin – Sparta Oborniki 1:0 (1:0)

Górnik Konin awansował do dalszych baraży o Nową II ligę

 14 czerwca 2008: GKS 71 Tychy – Górnik Konin 4:0 (1:0)
 18 czerwca 2008: Górnik Konin – GKS 71 Tychy 0:2 (0:2)

Górnik Konin nie awansował do Nowej II ligi

 31 maja 2008: Unia Swarzędz – Piast Kobylin 1:0 (0:0)
 8 czerwca 2008: Piast Kobylin – Unia Swarzędz 0:0

Piast Kobylin nie awansował do Nowej III ligi

Sezon 2006/2007 

 Piast Kobylin awansował do baraży o III ligę
 Ostrovia Ostrów Wielkopolski, Zjednoczeni Rychwał i Obra Kościan spadły do klasy okręgowej
 Obra Kościan wycofała się po rundzie jesiennej. Pozostałe mecze zweryfikowane zostaną jako walkower na korzyść przeciwników.

Baraże
 16 czerwca 2006: Piast Kobylin – Nielba Wągrowiec 0:0
 23 czerwca 2006: Nielba Wągrowiec – Piast Kobylin 1:0 (1:0)

Piast Kobylin nie awansował do III ligi, grupy II.

Najlepsi strzelcy

Sezon 2005/2006 

 Jarota Jarocin awansował do baraży o III ligę.
 Olimpia Koło, Kłos Garzyn i Prosna Kalisz spadły do klasy okręgowej.

Baraże
 11 czerwca 2006: Nielba Wągrowiec – Jarota Jarocin 1:0 (1:0)
 18 czerwca 2006: Jarota Jarocin – Nielba Wągrowiec 4:0 (1:0)

Jarota Jarocin awansował do III ligi, grupy II.

Najlepsi strzelcy

Sezon 2004/2005 

 Kania Gostyń awansowała do baraży o III ligę.
 Dąbroczanka Pępowo i Mróz Wisła Borek Wielkopolski spadły do klasy okręgowej.

Baraże

 15 czerwca 2005: Kania Gostyń – Nielba Wągrowiec 2:0 (0:0)
 19 czerwca 2005: Nielba Wągrowiec – Kania Gostyń 2:0 (1:0) k. 3:5

Kania Gostyń awansowała do III ligi, grupy II.

Najlepsi strzelcy

Sezon 2003/2004 

 Jarota Jarocin awansował do baraży o III ligę.
 Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski, Polonia Kępno i Błękitni Psary Polskie spadły do klasy okręgowej.
 Błękitni Psary Polskie wycofali się po rundzie jesiennej. Pozostałe mecze zweryfikowano jako walkower na korzyść przeciwników.

Baraże

 15 czerwca 2004: Lech II Poznań – Jarota Jarocin 2:0 (2:0)
 19 czerwca 2004: Jarota Jarocin – Lech II Poznań 0:2 (0:2)

Po wycofaniu się przed sezonem 2004/05 z trzeciej ligi Gwardii Koszalin, PZPN postanowił, iż o wolne miejsce w III lidze rywalizować będą drużyny z czterech zainteresowanych wojewódzkich okręgów.

Półfinały

 4 sierpnia 2004: Zawisza Bydgoszcz – Jarota Jarocin 0:2 (0:0)
 7 sierpnia 2004: Jarota Jarocin – Zawisza Bydgoszcz 1:0 (0:0)

Finał

 11 sierpnia 2004: Pogoń II Szczecin – Jarota Jarocin 1:0 (1:0)

Jarota Jarocin nie awansowała do III ligi, grupy II.

Najlepsi strzelcy

Sezon 2002/2003 

 Astra Krotoszyn awansowała do baraży o III ligę.
 SKP Słupca, Sparta Miejska Górka, Rawia Rawicz, Zryw Dąbie i KKS Kalisz spadły do klasy okręgowej.
 KKS Kalisz wycofał się po rundzie jesiennej. Pozostałe mecze zweryfikowano jako walkower na korzyść przeciwników.

Baraże

 21 czerwca 2003: Astra Krotoszyn – Mieszko Gniezno 1:2 (0:1)
 28 czerwca 2003: Mieszko Gniezno – Astra Krotoszyn 3:1 (2:0)

Astra Krotoszyn nie awansowała do III ligi, grupy II.

Najlepsi strzelcy

Sezon 2001/2002 

 Tur Turek awansował do baraży o III ligę.
 Rolbud Pleszew, Piast Kobylin i Górnik Kłodawa spadły do klasy okręgowej.
 Górnik Kłodawa wycofał się po rundzie jesiennej. Pozostałe mecze zweryfikowano jako walkower na korzyść przeciwników.

Baraże

 Polonia Środa Wielkopolska – Tur Turek 1:1
 Tur Turek – Polonia Środa Wielkopolska 2:0

Tur Turek awansował do III ligi, grupy II.

Sezon 2000/2001 

 Aluminium Konin awansowało do baraży o III ligę.
 Olimpia Koło, Sokół Kleczew, Korona Piaski, Ostrovia Ostrów Wielkopolski i Sparta Miejska Górka spadły do klasy okręgowej.
 Polonia Kępno wycofała się po rundzie jesiennej. Jej wyniki anulowano.
 Polonia Leszno nie wystartowała.

Baraże
 Aluminium Konin – Lech II Poznań 2:0
 Lech II Poznań – Aluminium Konin 2:1

Aluminium Konin awansowało do III ligi, grupy II.

Przypisy 

Sport w województwie wielkopolskim
Piąty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce